ESSD steht für:
 Dala Airport in Schweden (ICAO-Code)
 Elektrisches Stahlschiebedach, ein Typ von Schiebedach bei Kraftfahrzeugen
 Earth System Science Data, eine Zeitschrift des Copernicus Publications Wissenschafts-Verlages
 European Society for Swallowing Disorders, Europäische Gesellschaft für Schluckstörung 

Abkürzung